Warm Springs ("sorgenti calde" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
 Warm Springs – città della Contea di Meriwether, Georgia
 Warm Springs – census-designated place della Contea di Riverside, California
 Warm Springs – census-designated place della Contea di Bath, Virginia
 Warm Springs – comunità non incorporata nella Contea di Deer Lodge, Montana
 Warm Springs – antico insediamento abbandonato nella Contea di Nye, Nevada
 Warm Springs – Census-designated place della Contea di Jefferson, Oregon
 Warm Springs River – fiume nella Contea di Wasco, Oregon
 Riserva indiana di Warm Springs – riserva indiana in Oregon
 Bande di Warm Springs – altro nome dei Tenino, trasferiti nella Riserva indiana di Warm Springs